Ha lavorato come sviluppatore in Brave: The Search for Spirit Dancer, in Breeders' Cup World Thoroughbred Championships, in Grand Theft Auto IV e in Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned e, come direttore tecnico, in Grand Theft Auto V, Max Payne 3, L.A. Noire, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, Red Dead Redemption e Red Dead Redemption II.

Note

Voci correlate 
 Red Dead Redemption
 Red Dead Redemption II
 Grand Theft Auto V

Collegamenti esterni 
 https://www.crunchbase.com/person/phil-hooker